Suckarnas bro kan syfta på:

 Suckarnas bro – en övertäckt gångbro i Venedig i Italien
 Suckarnas bro, Norra Bankogränd – en bro mellan Södra och Norra Bankohuset på Skeppsbron, se Norra Bankogränd
 Suckarnas bro – en bro till Långholmen i Stockholm, se Långholmsbron
 Suckarnas bro, Havshagen – en gångbro i Havshagen i Helsingfors
 Suckarnas bro, Frankfurt am Main – tyska Seufzerbrücke, en bro vid rådhuset Römer i Frankfurt am Main
 Suckarnas bro – svensk titel på en operett från 1861 av Jacques Offenbach, se Le Pont des Soupirs
 Suckarnas bro, Cambridge – Bridge of Sighs, täckt gångbro över floden Cam som förbinder två delar av St John's College
 Suckarnas bro, Oxford – Bridge of Sighs, täckt gångbro över New College Lane som förbinder de två delarna av Hertford College
 Suckarnas bro, Lidingö - Bron från Stockholm över till anrika Lidingö, Lidingöbron, kallas av vissa för Suckarnas bro. En Lidingöbo drar en sista suck och lägger dagens bekymmer bakom sig när hen passerar över bron på kvällen.